Niepokonani (Unconquered) – amerykański film fabularny z 1947 w reżyserii Cecila B. DeMille’a)
 Niepokonani – polski film dokumentalny z 1984 w reżyserii Marka Drążewskiego
 Niepokonani (The Way Back) – amerykańsko-polski film fabularny z 2010 w reżyserii Petera Weira
 Niepokonani – singel zespołu Perfect

Przypisy